Rosenfelde ist ein deutscher Ortsname:
 Rosenfelde, ehemaliges Siedlungsgebiet im späteren Bezirk Lichtenberg in Berlin
 Rosenfelde, Ortsteil der Gemeinde Grube, Schleswig-Holstein
 Rosenfelde, Kreis Bütow, Pommern, seit 1945: Chomice (Bytów), Dorf im Powiat Bytowski, Woiwodschaft Pommern, Polen
 Rosenfelde, Kreis Greifenhagen, Pommern, seit 1945: Rożnowo (Banie), Dorf im Powiat Gryfiński, Woiwodschaft Westpommern, Polen
 Rosenfelde, Kreis Pyritz, Pommern, seit 1945: Rosiny (Przelewice), Dorf im Powiat Pyrzycki, Woiwodschaft Westpommern, Polen
 Rosenfelde, Kreis Schlochau, Brandenburg/Pommern, seit 1945: Rozwory (Debrzno), Dorf im Powiat Człuchowski, Woiwodschaft Pommern, Polen
Siehe auch:
Rosenfeld (Begriffsklärung)
Rosenfeldt
Rosenfelder